For the Love of Mike (1927), een film van Frank Capra
For the Love of Mike (1932), een film van Monty Banks